Гамбузии () — род лучепёрых рыб семейства пецилиевых. Небольшие живородящие рыбы из Северной, Центральной и Южной Америки. Большинство видов пресноводные, некоторые могут обитать в солоноватой или солёной воде.

Ряд видов акклиматизирован в различных регионах (Европа, Закавказье, Австралия, Китай, Япония, Гавайские и Филиппинские острова, Средняя Азия) для борьбы с малярией и другими инфекционными заболеваниями — рыбки активно поедают личинок комаров. 

В СССР работу по интродукции обыкновенной гамбузии с целью борьбы с малярийным комаром начали в 1925 году на Черноморском побережье Кавказа врачи-эпидемиологи Н. П. Рухадзе и С. Ю. Соколов и спустя тридцать лет завершили её, искоренив малярию в Сочи и Абхазии. В настоящее время российское санитарное законодательство рассматривает личинкоядных гамбузий в качестве лучшего ларвифага (для тёплых районов страны). Популяции хольбрукской гамбузии отмечены в Краснодарском крае (бассейн Кубани) и в тёплых водах Центральной России (например, в прудах-охладителях ТЭС).

Некоторые виды гамбузии разводят в аквариумах.
Условия содержания, кормления и разведения такие же, как и для других пецилид, но аквариумы нельзя прикрывать стеклом, так как при этом рыбы вскоре погибают. Рыбы достаточно неприхотливы, выживают в различных водоемах, хотя предпочитают теплые стоячие воды. В открытых водоемах гамбузии хорошо выдерживают снижение температуры до 5° и ниже, наблюдалась зимовка рыб под слоем льда 2—3 см и температурой воды около 0°.

Для совместного содержания в аквариумах с другими видами рыб гамбузии непригодны, так как обрывают им плавники. Производители очень активно поедают свою молодь, если для них не созданы условия для укрытия.
Замечено, что в рыбоводческих прудах гамбузия поедает икру и мальков промысловых рыб, также при первичном расселении из-за этой же особенности гамбузия может оказать влияние на биоразнообразие естественных водоемов.

Враги гамбузии: утки и другие птицы, питающиеся мелкой рыбой, водные черепахи, хищные рыбы.

Список видов 
  — обыкновенная гамбузия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — хольбрукская гамбузия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  — кубинская гамбузия

Отражения в культуре 
Памятники гамбузии установлены в Адлерском районе города Сочи, на Корсике и в Израиле за помощь в борьбе с малярией. Гамбузия поедает личинки малярийных комаров, тем самым резко снижая их численность и, как следствие, уменьшая число заболевших малярией.

В пьесе Венедикта Ерофеева «Вальпургиева ночь» у одного из персонажей есть заветная мечта — развести в пруду гамбузии: «Эта рыбка — гамбузия — поедает в своём пруду всех комариных личинок, а заодно и все лямблии. Она может схавать зараз семьдесят пять штук. А самое главное, чем хороша гамбузия, — так от неё ни одного комарика в воздухе».

Примечания

Литература 
 

Пецилиевые